Криничанська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України.

 Криничанська селищна рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Криничанська селищна рада — Донецька область, м. Макіївка, Совєтський район